База «Відлуння» () — місце всесвіту «Зоряних воєн», поселення, побудоване Альянсом повстанців на планеті Хот в 1 ПБЯ. У 3 ПБЯ внаслідок битви за Хот була залишена силами повстання та була захоплена Імперськими Військами.

Опис бази 

Біля бази «Відлуння», розташованої недалеко від екватора в північній півкулі, температура коливається від -32 °C вдень до -60 °C і менш вночі, що значно тепліше середніх температурних показників на Хот.

Будівництво бази було розпочато у 1 ПБЯ інженерним корпусом Альянсу. У 2 ПБЯ База «Відлуння» була повністю завершена. Дві великі лаврові двері забезпечили основні входи на північному та півднному кінцях хребта Клебборн. Ангар був одним з перших сегментів, побудованих для забезпечення сталого припливу ресурсів. У оборону по периметру бази включені іонна гармата B-150, сканери ORC-19, щит, медичні відсіки і командний центр. На верху бази розміщувалося 7500 повстанців бойового і командного складу, 350 медичних працівників та 120 дроїд. Ангар був достатньо великим, щоб одночасно вміщувати щонайменше 30 середніх кораблів GR-75, 60 Rebel винищувачів, 12 снігоходів, «Тисячолітній сокіл» і Аутрідер. В середині бази розміщувалися декілька мостів над високою прірвою. Медична лабораторія складалася з кількох кімнат і облаштована щонаменше двома медичними дроїдами, 2-1b і FX-7, а також цистерною з бактою.

Місцевість навколо бази «Відлуння» патрулюється Альянсом: вершниками на таунтаунах та Snowspeeder’ах, які регулярно відбивають атаки вамп. Периметр бази всіяний скаутськими постами з маркуванням бази «Відлуння», такими як пост «Відлуння» 3-8, пост «Відлуння» 3-Т-8 та пост «Відлуння» 5-7. Контрольний бункер з іонними гарматами приєднаний до власного ангару.

За межами бази знаходяться фортеці, захищені Альянсом, та інші військові будівлі, та оборонний бункер, що був сполучений з основною базою. Іонними гарматами захищені оборонні траншеї та лазерні гармати, а також тунель, що сполучає оборонний бункер та базу «Відлуння».

Відомий персонал 

 Лея Органа
 Люк Скайвокер
 Хан Соло
 R2-D2
 R3-A2
 R3-Y2
 R5-M2
 F4-7
 Чубакка
 Замок Фарр
 Торін Фарр
 Кал Альдер
 Джесс Алаша
 Арета Белл
 Бервін
 Бінду
 Блайн Вайлдар
 Крікс Мадін
 Беріл Чіффонедж
 Крімінс
 Куббер Дейн
 Таріна Датч
 Делевар
 Дервіш
 ЕГ-4
 Фікс
 Каледи Галфрідіан
 Налу Хетзайм
 Рей Холліс
 Дайс Ібігон
 Тигран Джаміра
 Уес Дженсон
 Марен Келзом
 Дерек Клівіан
 Кіра Лар
 Тенк Ленс
 Лоска
 Маєр
 Фарлі Маккуорі
 Стеван Макінті
 Лаг Меттіер
 Тарн Мисора
 Ворен На'ал
 Сала Нату
 Рома Навандер
 Кессіні Омміс
 Корман Квіен
 Дак Ралтер
 Даш Рендар (Найманець)
 Тамізандер Рей
 Меган Річки
 Родж
 Рорі
 Сійте
 Лак Сиврак
 Верек Танаал
 Пало Торшан
 Шон Вальдес
 C-3PO
 Ведж Антіллеса
 Карлістов Ріекан (Комендант бази)
 Брен Дерлін (Керівник безпеки бази)
 2-1B (Керівник бази медичного персоналу)

Історія

Заснування бази (до 3ПБЯ) 
Після успіху у битві проти Галактичної Імперії при Явіні 4, верховне командування Альянсу вислало багато експедицій по всій галактиці, щоб знайти місце для нової бази, розуміючи, що Імператорські війська щвидко завдадуть удару у відповідь на базу на Явіні 4. У той час, рятуючись від переслідування імперської ескадрильї в 0 ПБЯ, Люк Скайвокер зрештою виявив забуту крижану планету Хот. Його віддалене розташування, захисний пояс астероїдів і низька ймовірність Імператорської присутності зробили з цього місця ідеальне для нової штаб-квартири Альянсу. Скайвокер рекомендував Хот верховному командуванню Альянсу, і лідери погодилися з його пропозицією.

Щоб краще вивчити планету, спецназ Альянсу створив невеликий аванпост, оцінюючи потенціал будівництва більшої бази. Незважаючи на те, що форпост потрапив під обстріл невеликого Імперського загону, SpecForce (особливі сили Альянсу) успішно захистив його, вбивши при цьому всіх імперців, щоб данні про будівництво бази не дійшли до Імперського штабу. Внаслідок пізніших атак від мисливця за головами Раскара і контрабандиста Салмакка майору Кему Маннону, главі корпусу інженерів Альянсу, було продане розташування ряду печер старого контрабандиста. Корпус інженерів під керівництвом Маннона були відправлені на Хот для будівництва бази «Відлуння». Геотермальний аналіз показав, що найкраще місце для бази було на північній околиці на придатній для життя помірній смузі біля екватору. Інженери Маннона побудували базу під горами хребта Клебборн на півдні від льодоходу Нев.

Битва за Хот та руйнування бази (3ПБЯ) 
Докладніше: Битва за Хот«Пост „Відлуння“ 3-T-8. Бачимо імперські крокуючі роботи.» (Офіцер повстанців)
У якийсь момент стався інцидент, коли C-3PO і R2-D2, через нерозуміння між ними, активували теплові нагрівачі всередині камери принцеси Леї, що спричинило розплавлення камери, а твкож руйнування гардеробу принцеси Леї. Через день, База «Відлуння» стала місцем битви на Хот між Імперією і Альянсом в 3 ПБЯ. Імперія відправлила потужні штурмові підрозділи для Хот, щоб розтрощити базу Альянсу. Повстанці билися, затримуючи сили Імперії, щоб виграти час для евакуації бази. Розбійники ескадрильї були запущені та були в змозі збити кілька наступаючих бронетранспортерів. Допомагає їм у цій операції Даш Рендар, найманець, який застряг на базі, та відзначився в боротьбі на землі на Snowspeeder'і. Імперці розгорнули додаткові сили за допомогою десантних кораблів поблизу оборонного бункера повстанців. Під час битви, оперативна група повстанців X2 захистила основний ангар, а потім супроводжувала дроїда R2 до іонної гармати у бункері. Загін "Буревій" Імперії зрештою зруйнував генератор харчувального блоку і розгорнув 501-й легіон снігових штурмовиків на базу. 501-й пробив шлях через базу та вийшов на вулицю, де готувався до злету корабель GR75. Один із штурмовиків поклав маячок і Зірковий Винищувач провів орбітальне бомбардування, руйнуючи корабель і його захисників. У жорстокій боротьбі між камерами бази загинуло багато іншого персоналу. Як тільки останній корабель Альянсу злетів, іонна гармата була встановлена ​​на самознищення для винищення бази «Відлуння». З невідомих причин гармати не самознищилися, але у той час інша частина бази була зруйнована спеціальною оперативною групою повстання Renegade Squadron, яка встановила вибухівку навколо бази. Під час битви, загін "Буревій" вийшов на передню частину бази і зруйнували фортецю та інші захисні споруди. Сама база «Відлуння» частково уціліла, та через рік і кілька місяців туристичне агентство Star Tours створило екскурсійну подорож до бази.

Подальша історія (після 3ПБЯ) 
Коли Скайуокер і Калліста Мінг повернулися на планету Хот в 12 ПБЯ вони зіткнулися з групою мисливців на вамп, що переховувалася в покинутій базі, а їх голодна здобич чекали зовні. Хоча джедаї намагалися врятувати групу, вампи продемонстрували свою надприродну здатність працювати разом як вбивча команди. Люк і Калліста ледве втекли з планети.

У 14 ПБЯ залишки Імперських військ зайняли руїни бази «Відлуння». Сподіваючись виявити місцезнаходження планети Дагоба в робочих сегментах комп'ютерного ядра Альянсу, ситхи, віддані Рагносу і його імперським підлеглим, вирили вхід на базу під уламками полеглого AT-AT. Проте їхня діяльність була виявлена Джейденом Кором і молодий джедай зруйнував сили снігових штурмовиків і крокуючих роботів АТ-ST, вигнавши ситів. Він бився на дуелі проти темного джедая Алора і переміг її, але вона втекла, обіцяючи зустріти його знову в майбутньому.

За лаштунками 
Епізоди на крижаній планеті Хот знімали в південній частині Норвегії, в районі льодовика Хардангерйокулен, неподалік від міста Фінсен.

Див. також 
Хот

Посилання 
 Starwars.wikia.comрос
 Starwars.wikia.comангл
 Starwars.com

Примітки 

Місцевості Зоряних війн